Jicht aan de grote teen
 Podagra (geslacht), een geslacht van vlinders